Мукашев () — казахская фамилия. Женская форма .

Известные носители 
 Мукашев, Батыр Рустамович (род. 2003) — казахстанский футболист.
 Мукашев, Рахмет Желдыбаевич (род. 1956) — депутат Верховного Совета Республики Казахстан, член партии Народный Конгресс Казахстана.
 Мукашев, Саламат Мукашевич (1927—2004) — казахский советский государственный и партийный деятель.
 Мукашев, Тлеужан Мукашевич (1881—1937) — казахский советский государственный и партийный деятель.
 Мукашев, Тулебек Тулеуович (род. 1950) — Депутат Сената Парламента Республики Казахстан (с 2014 года).
 Мукашев, Урынгалей Рахимович (1960—1980) — рядовой, погиб в Афганистане.

